Abdoulaye Sarr est un footballeur d'origine sénégalaise né le  au Sénégal. 

Du  au  il dirige l'équipe nationale sénégalaise.

Liens externes 
 

Sélectionneur de l'équipe du Sénégal de football
Footballeur sénégalais
Naissance en octobre 1951
Naissance au Sénégal